Боград — еврейская фамилия и образованный от неё топоним.

 Боград, Владимир Михайлович (род. 1947) — советский инженер-судостроитель
 Боград, Владимир Эммануилович (1917—1986) — советский литературовед-текстолог, библиограф.
 Боград, Ганна Львовна (род. 1936) — российско-американский филолог-достоевед.
 Боград, Израиль Давидович (1899—1938) — советский художник, киноплакатист.
 Боград, Пётр Львович (1920—2006) — советский военачальник, генерал-майор.
 Боград, Яков Ефимович (Хаимович, 1878—1919) — российский революционный деятель.
 Боград-Плеханова, Розалия Марковна (1856—1949) — мемуаристка, жена и секретарь Г. В. Плеханова, редактор его восьмитомного собрания сочинений.

 Боград — село, административный центр Боградского района Республики Хакасия.

Также 
 Богорад

Примечания